Palacio Real (span. „Königspalast“) ist die Sammelbezeichnung der gegenwärtigen oder ehemaligen spanischen Königsschlösser:

 Palacio Real (Aranjuez)
 Palacio Real (La Granja)
 Palacio Real (Madrid)
 Palacio Real (El Pardo)
 Palacio Real (Riofrio)
 Palacio de la Zarzuela